Па́рковая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Парковая улица — улица в Абакане.
 Парковая улица — улица в Балашихе.
 Парковая улица — улица в Великом Новгороде.
 Парковая улица — улица в Звенигороде.
 Парковая улица — улица в Ижевске.
 Парковая улица — улица в Казани.
 Парковая улица — улица в Липецке.
 Парковая улица — улица в Луге.
 Парковая улица — улица в Подольске.

 В Москве:
 Парковая улица — улица в Новосёлках, переименованная в 1986 году в Гатчинскую улицу.
 Парковая улица — улица в Митине;
 Парковая улица — улица в Ново-Переделкине;
 1-я / 2-я / 3-я / 4-я / 5-я / 6-я / 7-я / 8-я / 9-я / 10-я / 11-я / 12-я / 13-я / 14-я / 15-я / 16-я Парковая улица — улицы в ВАО.
 Парковая улица — улица в Орле.
 Парковая улица — улица в Перми
 Парковая улица — улица в Петрозаводске.
 Парковая улица — улица во Пскове.
 Парковая улица — улица в Реутове.
 В Санкт-Петербурге:
 Парковая улица — улица в Московском районе;
 Парковая улица — улица в Горелове;
 Парковая улица — улица в Зеленогорске;
 Парковая улица — улица в Левашове;
 Парковая улица — улица в Парголове;
 Парковая улица — улица в Петергофе;
 Парковая улица — улица в Пушкине;
 Парковая улица — улица в Пушкине (Павловск-2);
 Парковая улица — улица в Сестрорецке.
 Парковая улица — улица в Северодвинске.
 В Смоленске:
 Парковая улица;
 1-я Парковая улица;
 2-я Парковая улица.
 Парковая улица — улица в Сочи.
 В Октябрьском районе Томска:
 Парковая улица — улица на Спичфабрике;
 Парковая улица — улица в Светлом.
 Парковая улица — улица в Электростали.

Крым 
 Парковая улица — улица в Симферополе.

Украина 
 Парковая улица — улица в Киеве.
 Парковая улица — улица в Краматорске.
 Парковая улица — улица в Одессе.
 Парковая улица — улица в Харькове.
 Парковая улица — улица в Хмельницком.
 Парковая улица — улица в Черкассах.

Белоруссия 
 Парковая улица — улица в Бобруйске.
 Парковая улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Парковая улица — улица в Алма-Ате.

См. также 
 Парковый переулок
 Парковый проспект